William Stone kan syfta på bland andra:

* William Stone (omkring 1603–omkring 1660), engelsk guvernör i provinsen Maryland
 William A. Stone (1846–1920), amerikansk politiker
 
 William J. Stone (1848–1918), amerikansk politiker
 William M. Stone (1827–1893), amerikansk politiker

Se även 

 William Stones (1904–1969), brittisk politiker